Rapture – Anita Baker stúdióalbuma (1986)
 Rapture – Steve DiGiorgio stúdióalbuma a Dragonlord nevű metálegyüttessel
 Rapture (Alicia Keys-dal)
 Rapture (Blondie-dal)
 Rapture (iiO-dal)